OA, Oa eller oa kan avse:
 "Open access" (engelska för "öppen tillgång") - en modell för att publicera vetenskaplig information och undervisningsmaterial
 Overeaters Anonymous (engelska för "anonyma överätare") – en politiskt och religiöst obunden ideell gemenskap eller förening för män och kvinnor med tvångsmässigt överätande.
 Olympic Airlines - ett numera nedlagt grekiskt flygbolag
 Olympic Air - grekiskt flygbolag
 The OA - en TV-serie
 The Oa - en halvö i Skottland
 OpenArena - ett datorspel
 Osteoartrit - en ledsjukdom som också kallas artros
 Organiserade Aspergare, förening
 Oa och Ob (lok) - Svenskt malmtågslok

Signaturer
 OA – den svenske skämt- och serietecknaren Oskar Andersson (tecknare)